Борвин фон Мекленбург (пуно име: Георг Борвин Фридрих Франц Карл Стефан Конрад Хуберт Марио фон Мекленбург, 10. јун 1956, Фрајбург, Немачкa. ) је титуларни велики војвода и старешина династије Мекленбург, припадник немачке племићке породице Мекленбург, словенског порекла, којој су припадали бивши краљ Шведске (1364–1389), Албрехт Мекленбург (1338–1412), бивша регентица Руског царства (1740–1741), Елизабета Катарина Кристин Мекленбург (1718–1746) и бивша краљица Холандије (1948–1980), Јулијана Мекленбург (1909–2004).

Биографија 
Родио се 10. јуна 1956. године, као најмлађе дете и при томе једини син својих родитеља, Георга Александра фон Мекленбурга (1921–1996) и Хелен Хабзбург Лорен (1927–2011). Постао је престолонаследник Мекленбург по смрти свога деде 1963. године, када је његов отац постао војвода и старешина свог дела своје породице. Студирао је виноградарство на Гејсенхајм институту за оплемењивање грожђа и служио је као официр у немачкој војсци. Такође је руководио швајцарском компанијом за пиће.

Војвода Борвин се оженио Алисом Вагнер (1959.), ћерком др Јургенa Детлев Вагнерa и Маријанe Бјеигл (1930–2008), 24. децембра 1985. у Хинтерзартену. Имају троје деце, кћерку Олгу (1988.) и синове Александра (1991.) и Михаела (1994.).

Oд 26. јануара 1996. године, када му је умро отац, Георг Александар фон Мекленбург (1921–1996), старешина је своје племићке породице Мекленбург, Стрелихског дела породице, а од 31. јула 2001. године, када му је умро рођак, Фридрих Франц фон Мекленбург (1910–2001), и Шверинског дела породице, а уједно и целе своје породичне лозе Мекленбург. Он и његови синови Александар и Михаел тренутно су једини мушки чланови из своје лозе. Војвода Борвин је такође и старешина дела династије Хоенцолерн.

Борвин је био бивши председник дела локалнoг огранка странке Хришћанско-демократске уније у Хинтерзартену, у округу Брајсгау-Хохшварцвалд у Баден-Виртембергу, док није напустио своју функцију у мају 2009.

Преци.

Референце

Литература 
 

Рођени 1956.
Династија Мекленбург